Format (media), een sjabloon of formule voor een programma in de entertainmentindustrie
 Format (Pet Shop Boys), een compilatiealbum van het Britse muziekduo Pet Shop Boys
 Formatteren, een manier van indelen van een digitaal opslagmedium
 Opmaak of lay-out van drukwerk

Zie ook 
 Formaat (doorverwijspagina)